Jiangbei ist mehrdeutig. Es bezeichnet

 den Stadtbezirk Jiangbei (江北区) der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Jiangbei (Chongqing)
 den Stadtbezirk Jiangbei (江北区) der Unterprovinzstadt Ningbo in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Jiangbei (Ningbo)
 die Großgemeinde Jiangbei (江北镇) im Stadtbezirk Jiangyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jiangbei (Jiangyang)
 die Gemeinde Jiangbei (江北乡) im Stadtbezirk Longtan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Jiangbei (Longtan)
 das Straßenviertel Jiangbei (江北街道) im Stadtbezirk Bazhou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jiangbei (Bazhou)
 das Straßenviertel Jiangbei (江北街道) der Stadt Dongyang in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Jiangbei (Dongyang)
 das Straßenviertel Jiangbei (江北街道) im Stadtbezirk Fuling in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Jiangbei (Fuling)
 das Straßenviertel Jiangbei (江北街道) im Stadtbezirk Hanbin in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Jiangbei (Hanbin)
 das Straßenviertel Jiangbei (江北街道) im Stadtbezirk Huicheng in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Jiangbei (Huicheng)
 das Straßenviertel Jiangbei (江北街道) im Stadtbezirk Hunjiang in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Jiangbei (Hunjiang)
 das Straßenviertel Jiangbei (江北街道) im Kreis Yongjia in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Jiangbei (Yongjia)
 die Gebiete nördlich des Jangtsekiang in China
 den ehemaligen chinesischen Automobilhersteller Jiangbei Machinery Works
 die ehemalige chinesische Automarke Jiangbei (Automarke)